Elizabeth Chambers (actrice)
 Elizabeth Chambers (pilote)